Казарса-делла-Делиция () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

Население составляет 8546 человек (2008 г.), плотность населения составляет 419 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 33072. Телефонный код — 0434.

Покровителями коммуны почитаются святой Рох и Дева Мария Розария, празднование 7 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/